Das European Darts Matchplay 2015 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 18. bis zum 20. September 2015 zum ersten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das achte Event der European Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2015 durchgeführt wird. Austragungsort war die Olympiahalle in Innsbruck.

Der erste Sieger der Turniergeschichte wurde Michael van Gerwen.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 115.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Für das European Darts Matchplay 2015 waren folgende 48 Spieler qualifiziert:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit – Stand 30. Juni 2015 –, von denen alle gesetzt sind
 Die 20 Gewinner des European Matchplay UK Qualifier vom 3. Juli 2015
 Die 8 Gewinner des European Matchplay European Qualifier vom 10. September 2015
 Die 4 Gewinner des European Matchplay Austrian Qualifier vom 17. September 2015

PDC Pro Tour Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Michael Smith
  Peter Wright
  Ian White
  Brendan Dolan
  Dave Chisnall
  Justin Pipe
  Mervyn King
  Simon Whitlock
  Kim Huybrechts
  Terry Jenkins
  Robert Thornton
  Vincent van der Voort
  Benito van de Pas
  Jelle Klaasen
  Stephen Bunting

European Matchplay UK Qualifier
  Alan Norris
  Jamie Caven
  Gerwyn Price
  Adam Hunt
  Terry Temple
  William O'Conner
  Darren Johnson
  Andy Hamilton
  Joe Murnan
  Paul Milford
  Dean Winstanley
  Mark Walsh
  Kevin Painter
  Darrem Webster
  Michael Mansell
  Tony Newell
  Wes Newton
  David Pallett

European Matchplay European Qualifier
  Maik Langendorf
  Stefan Stoyke
  Dirk van Duijvenbode
  Ronny Huybrechts
  Dimitri Van den Bergh
  Raymond van Barneveld
  Robert Marijanović
  Max Hopp

European Matchplay Austrian Qualifier
  Roxy-James Rodriguez
  Armin Glanzer
  Aaron Hardy
  Mensur Suljović
  Zoran Lerchbacher
  Rowby-John Rodriguez

Ergebnisse

Vorrunde 
Alle ungesetzten Spieler begannen in der 1. Runde (Vorrunde). Sie wurde am 18. September 2015 ausgetragen.

Finalrunde 
In Runde 2 trafen die gesetzten Spieler auf die Sieger der 1. Runde. Die Endrunde wurde am 19. und 20. September ausgetragen.

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv übertragen.

Weblinks 
 Turnierverlauf auf dartn.de

Einzelnachweise 

2015
European Darts Tour 2015
Sportveranstaltung in Innsbruck
Dartwettbewerb in Österreich